Los dromeosaurinos (Dromaeosaurinae) son una subfamilia extinta incluida en la familia de los dromeosáuridos. La mayoría de los dromaeosaurinos vivieron en lo que hoy es Estados Unidos, Canadá, Mongolia, Dinamarca y posiblemente también África (Etiopía), donde se han descubierto dientes pertenecientes al Titoniense (Jurásico Superior).

Aunque muchos miembros de la subfamilia Dromaeosaurinae fueron pequeños, sus miembros más grandes fueron los mayores dromaeosáuridos: véase Dakotaraptor, con sus 5,5 metros de largo; Achillobator, con hasta 6,6 metros de longitud y Utahraptor con 7 metros del hocico a la cola.

Clasificación y filogenia 
Los dromeosaurinos se distinguen de otras subfamilias por tener cráneos más gruesos y hocicos menos estrechos; por tener una constitución más pesada, con piernas gruesas y un cuerpo corpulento: más diseñados para la fuerza que para la velocidad.

Además, se distinguen de los velociraptorinos porque sus dientes tienen bordes dentados de igual tamaño, en tanto la parte posterior y en los bordes anteriores. Por el contrario, los velociraptorinos tienen a menudo bordes dentados en el lado posterior del diente pero en el lado anterior tienen muy pocos, o ninguno.

La mayoría de los dromaeosaurinos vivieron durante el período Cretácico, desde el Barremiano al Maastrichtiano. Sin embargo, como se ha dicho, al menos un taxón pudo haber vivido mucho antes, durante el periodo Jurásico.

El cladograma que sigue a continuación es el resultado de un análisis de 2015 por los paleontólogos Robert DePalma, David Burnham, Larry Martin, Peter Larson, y Robert Bakker, utilizando datos actualizados sobre los Terópodos

Referencias 

Dromaeosauridae